Jacek Sobczak – polski prawnik i samorządowiec
 Jacek Sobczak – profesor prawa, sędzia Sądu Najwyższego
 Jacek Sobczak – polski piłkarz
 Jacek Sobczak - kierowca rajdowy